Shirk puede referirse a:

 Shirk (apellido).
 Shirk (Islam), en el Islam, el pecado de idolatría o asociar seres o cosas con Allah.
 Shirk, Irán, un pueblo en la provincia de Khorasan del Sur, Irán.
 Shirk-e Sorjeh, un pueblo en la provincia de Khorasan del Sur, Irán.
 "Shirk break", sinónimo de pausa para el café
 Modelo de elusión, parte del principio económico del salario de eficiencia.
 USS Shirk (DD-318), un destructor de la Armada de los Estados Unidos en servicio de 1921 a 1930

Enlaces externos